Полидамант — герой древнегреческой мифологии, троянец.
 (4348) Полидамант — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.
 (189310) Полидамант — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.